Christoph John ist der Name folgender Personen:

* Christoph John (Fußballtrainer) (* 1958), deutscher Fußballtrainer
 Christoph Samuel John (1747–1813), deutscher Missionar im Dienste der Dänisch-Halleschen Mission

Siehe auch:

 Chris John